Schaal:
 Albert Schaal (1908 – ?), zbrodniarz nazistowski
 Ferdinand (Karl Erwin Friedrich) Schaal (1889, Freiburg – 1962)
 Hans-Jürgen Schaal (* 1958, Bad Cannstatt)
 Kristen Schaal
 Wendy (K.) Schaal (* 1954, Chicago)
 Șoala (, )